Britholite-(Ce)
 Britholite-(Y)